Jméno Franz Wagner se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Franz Wagner (politik, 1849–1931) (1849–1931) – rakouský křesťansko sociální politik
 Franz Wagner (politik DnP) (1860–1929) – rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Franz Wagner (kněz) (1888–1969) – českoněmecký katolický kněz, prelát
 Franz Wagner (fotbalista) (1911–1974) – rakouský fotbalista